Соревнования по Дзюдо на XXVII летних Олимпийских играх прошли в сентябре 2000 года в .

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны 

Азербайджан, Израиль, Иран, Казахстан, США, Узбекистан, Уругвай по разу занимали 5-6 места (1,5 очка).

Результаты

Женщины

48 кг

52 кг

57 кг

63 кг

70 кг

78 кг

св. 78 кг

Мужчины

60 кг

66 кг

73 кг

81 кг

90 кг

100 кг

св. 100 кг

Навигация